De Zwitserse voetbalbeker 1994/95 (Duits: Schweizer Cup 1994/95) was de 70ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 13 augustus 1994 en eindigde met de finale op 5 juni 1995 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Sion won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door Grasshopper-Club Zürich in de finale met 4-2 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1994/95
Zwitsers voetbalelftal in 1994
Zwitsers voetbalelftal in 1995

1995
Bekervoetbal 1994/95